Leonor de Courtenay (aprox. 1208 - antes de 1230) fue la hija de Pedro II de Courtenay, emperador latino de Constantinopla y Yolanda de Flandes.

Matrimonio 

Se casó en 1220 con Felipe de Montfort, señor de Castres, La Ferté-Alais y Bréthencourt. Tuvieron un hijo:

 Felipe de Montfort, señor de Castres (muerto el 24 de septiembre de 1270 en Túnez), casado con Juana de Levis-Mirepoix.

Ancestros

Fuentes y referencias

Referencias

Fuentes 

Nobles francesas del siglo XIII
Dinastía de los Capetos
Mujeres de los Estados cruzados